Морет (, ) — франкоязычное имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Морет — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. 
 Морет — большой молодой ударный кратер в южной приполярной области видимой стороны Луны.